Élos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Élos (ort i Grekland, Peloponnesos), Lakonien, 
 Élos (ort i Grekland, Kreta), Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar